John Fryer ist der Name folgender Personen:

* John Fryer (Mediziner, † 1563), britischer Arzt
 John Fryer (Mediziner, † 1672), britischer Arzt
 John Fryer, 1. Baronet, englischer Adliger und Politiker 
 John Fryer (Seeoffizier) (1753–1817), britischer Seeoffizier
 John Fryer (General) (1838–1917), britischer Armeegeneral
 John Fryer (Musikproduzent) (* 1958), britischer Musikproduzent
 John E. Fryer (1938–2003), US-amerikanischer Psychologe